Эль-Аламейн:

 Эль-Аламейн — город на севере Египта, на побережье Средиземного моря.
 «Эль-Аламейн» — кинофильм режиссёра Энцо Монтелеоне, вышедший на экраны в 2002 году.